Bannach  steht für:

 Bannach (Pará), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Pará

Bannach ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Bannach (* um 1942), deutsche Tischtennisspielerin
 Elke Bannach-Hoffmann (* 1949), deutsche Schriftstellerin und Verlegerin
 Horst Bannach (1912–1980), deutscher evangelischer Theologe, Evangelist, Pfarrer, Buchautor und Verlagsleiter
 Klaus Bannach (1940–2012), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer und Buchautor

Siehe auch:
 Banach